Rebecca Lee Crumpler (1831 - 9 mars 1895), médecin américaine.
 Rebecca Lee (1944-), exploratrice de Hong Kong.